Hogenhuis ist der Familienname der folgenden Personen:

 Anne Hogenhuis-Seliverstoff (1900–), französische Historikerin
 Maarten Hogenhuis (* 1986), niederländischer Jazz- und Popmusiker